Małgorzata Janowska (ur. 1977) – polska polityk
 Małgorzata Janowska – polska curlerka